Parco naturale della Collina Torinese
 Collina Torinese, nome con cui sono prevalentemente conosciute le Colline del Po
 Collina Torinese  – vino DOC rosso, novello, Barbera, Bonarda, Malvasia, Pelaverga o Cari